Crantor est un philosophe grec de l'Académie de Platon.
 (83982) Crantor est un astéroïde (nommé d'après le suivant).
 Crantor, lapithe.